Васи́лий Гаври́лович Рю́мин:
 Рюмин, Василий Гаврилович (ранее 1820—позже 1870) — русский моряк, участник Кавказской войны.
 Рюмин, Василий Гаврилович (1807—1848) — русский писатель.